Lucraft ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Lucraft (1809–1897), englischer Politiker
 Howard Lucraft (1916–2011), britischer Jazzmusiker und Journalist
 James Lucarft (* ?), britischer Schauspieler